Le rosbif est un plat anglais traditionnel fait de bœuf.
En français, les mots « rosbif » et « beef » sont des surnoms généralement moqueur désignant les Anglais. Dès le Moyen Âge, les Anglais ont la réputation d'être des gros mangeurs de viande, qu'ils consomment parfois crue, ce qui horrifie les Français, et d'avoir la passion culinaire du rosbif (de l'anglais « roast beef », bœuf rôti). D'où l'invention du personnage de Jacques Rosbif qui apparaît en 1727 dans la comédie en un acte du poète Louis de Boissy, le sobriquet rosbif étant encore utilisé argotiquement pour désigner l'Anglais typique. Voir aussi: boche, chleuh, rital , moskal, katsap, khokhol

Notes et références